«Don’t Let Me Down» () — песня, записанная американским дуэтом диджеев The Chainsmokers при участии певицы Grace Martine Tandon (Daya), вышедшая 5 февраля 2016 года в качестве сингла с мини-альбома . Сингл возглавил электронный танцевальный чарт Dance/Electronic Songs (Billboard), его тираж превысил 1,7 млн копий в США и он получил платиновый статус RIAA. Видеоклип имел большую популярность (более 500 млн просмотров). На церемонии Грэмми-2017 песня победила в категории Лучшая танцевальная запись.

Включена в итоговый список Лучшие синглы США 2016 года по версии Billboard (позиция № 8).

Музыкальное видео 
Видеоклип на песню появился на канале YouTube 29 апреля 2016 года.

Каверы 
5 сентября 2016 года американский соул-певец Ашер записал свой кавер на песню «Don’t Let Me Down» на радиостанции BBC Radio 1 в программе Live Lounge.
Хэви-металл группа Immortal Sÿnn 3 ноября 2016 года выпустил кавер в тяжёлом рок-стиле.

Список треков

Чарты и сертификации

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Кавер-версии 
Американский певец и актёр Ашер записал свою версию «Don’t Let Me Down» на канале Live Lounge радиостанции BBC Radio 1 5 сентября 2016 года.

Примечания

Ссылки 
  (более 500 млн просмотров)
  (более 300 млн просмотров)

Электропоп-песни
Хит-синглы в США
Синглы Columbia Records
Синглы, возглавлявшие UK Dance Chart
Песни The Chainsmokers
Синглы, возглавлявшие Billboard Dance/Electronic Songs
Премия «Грэмми» за лучшую танцевальную запись
Песни в стиле электронной танцевальной музыки